Клигман () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Клигман, Александр Викторович (1950—2001) — адвокат, кандидат юридических наук, автор публикаций по гражданско-правовым проблемам и проблемам адвокатуры.
 Клигман, Изяслав Анисимович (1927—?) — советский график.
 Клигман, Липа Самуилович (1911—1967) — румынский и молдавский поэт, известный под псевдонимом Ливиу Деляну.
 Клигман, Мария Марковна (1908—1994) — советский кинорежиссёр научно-популярного кино, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).
 Клигман, Юлий (Юлиус) Аронович (псевдоним Юрий Калугин; 1892—?) — русский писатель.

См. также 
 Клугер
 Клигер